

Germania 
 Chiesa di San Luca – Monaco di Baviera

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Luca – Atessa
 Chiesa di San Luca – Teramo

Basilicata 
 Chiesa dei Santi Luca e Giuliano – Grottole (chiesa ridotta a rovine)

Liguria 
 Chiesa di San Luca – Genova

Lombardia 
 Chiesa di San Luca  – Brescia
 Chiesa di San Luca – Cremona
 Chiesa di San Luca – Pavia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Luca – Parma

Toscana 
 Chiesa di San Luca – Scandicci

Veneto 
 Chiesa di San Luca – Venezia
 Chiesa di San Luca – Verona